Французский этап FIA WTCC 2009 — четвёртый этап сезона 2009, проведённый на уличной трассе во французском городе По в третий уик-энд мая 2009 года. Этап-2009 — 5-й этап WTCC во Франции.

Общая информация 
Из-за многочисленных протестов и судейских решений время во втором сегменте квалификации было зачтено лишь троим пилотам (все использовали технику BMW).

Пилоты Chevrolet одерживают победы в обоих заездах и догоняют по общему числу триумфов в гонках пилотов команды SEAT Sport.

Пилоты SEAT Sport оказываются слабоконкурентоспособны из-за ограничений, наложенных на них регламентом после успехов в первых гонках сезона. Так Мюллер впервые за 15 гонок не попадает в Top10 на финише.

Пилоты BMW, имея некоторое преимущество перед конкурентами на старте не могут его реализовать — в первом заезде начав гонку с трёх первых позиций они, в итоге, пропускают вперёд Роберта Хаффа и впятером финиширует вслед за британцем. Во втором заезде начинавший гонку с первой позиции Франц Энгстлер лидируя разбил машину и выбыл из заезда из-за неумелых действий водителя машины безопасности.

Лучшим частником по итогам этапа должен был стать Энгслер, но инцидент с машиной безопасности выбил его из борьбы за места во всех зачётах во второй гонке. Ситуацией лучше других воспользовался местный пилот Эрик Кейролл (до этого француз был четвёртым в своём классе в первой гонке).

Оба быстрейших круга на счету представителей заводских BMW.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 1:28.703

Примечания:Жене и д`Асте оштрафованы на 10 позиций на старте за замену двигателя.Судейский протокол этапа FIA WTCC во Франции № 2Времена Приоля, Хаффа, Меню, Ларини, Портейру, Эрнандеса и Коронеля в Q2 обнулены из-за превышения двигателем их автомобилей регламентированного уровня оборотов.Судейский протокол этапа FIA WTCC во Франции № 4Судейский протокол этапа FIA WTCC во Франции № 6Судейский протокол этапа FIA WTCC во Франции № 8По той же причене обнулены в Q1 4 лучших зачётных круга у д`Асте и один лучший у Ивана Мюллера.Судейский протокол этапа FIA WTCC во Франции № 11

Гонка 1 

Примечания:Портейро исключён из протокола гонки и оштрафован на 10 позиций на старте следующих трёх этапов за создание аварийной ситуации.

Стартовое поле гонки 2 

Примечания:ван Лаген, Ладыгин, Ларини, Казенав, д`Асте и Коронель отправлены в конец стартовой решётки за нарушение правила «закрытого парка» между гонками.Судейский протокол этапа FIA WTCC во Франции № 13Судейский протокол этапа FIA WTCC во Франции № 15Судейский протокол этапа FIA WTCC во Франции № 17Коронель оштрафован на 10 позиций на старте за замену двигателя.

Гонка 2 

Примечания:Портейро и Казенав оштрафованы проездом через пит-лейн за создание аварийной ситуации на трассе.Судейский протокол этапа FIA WTCC во Франции № 20

Примечания

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems
 Запись аварии Энгстлера во второй гонке

Франция
Моторные виды спорта
Май 2009 года
2009